Wahlkreis Sonneberg steht für folgende Wahlkreise in Thüringen:

 Wahlkreis Sonneberg, ehemaliger Landtagswahlkreis
 Wahlkreis Sonneberg I, Landtagswahlkreis
 Wahlkreis Hildburghausen II – Sonneberg II, Landtagswahlkreis
 Bundestagswahlkreis Meiningen – Bad Salzungen – Hildburghausen – Sonneberg, ehemaliger Bundestagswahlkreis